Osoby o nazwisku Tuttle:
 Charles Egbert Tuttle
 Russell Tuttle
 Frank Tuttle
 Fred Tuttle
 Horace Parnell Tuttle
Miejscowości w USA:
 Tuttle – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Merced
 Tuttle – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
 Tuttle – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Grady
Gminy w USA:
 Tuttle (ang. Tuttle Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
Obiekty astronomiczne:
 (5036) Tuttle
 55P/Tempel-Tuttle
 109P/Swift-Tuttle
 8P/Tuttle 
 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak.